Stag steht für:

 Teile des Tauwerks von Segelschiffen, siehe Stehendes Gut
 Stag Company, britischer Automobilhersteller
 Triumph Stag, ein Sportwagenmodell des britischen Autoherstellers Triumph

 Stag (Film), ist ein amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1997
Stag (Fernsehserie), britische Mini-Serie, 2016

STAG bzw. StAG steht als Abkürzung für:
 Sail Training Association Germany, ein Wassersportverband
 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Siehe auch:
 Stage
 Stagg
 Stack

Abkürzung